Spider-Man: The Movie é um jogo da franquia Homem-Aranha baseado no primeiro filme do herói. O jogador controla de Peter Parker, o Homem-Aranha, salvando a ilha de Manhattan, lutando contra o Duende Verde e outros vilões.

Ver também 
 Spider-Man 2
 Spider-Man 3
 

Jogos eletrônicos de 2002
Jogos para Nintendo GameCube
Jogos para PlayStation 2
Jogos para Xbox
Jogos para Windows
Jogos para Game Boy Advance
Jogos eletrônicos da Activision
Jogos eletrônicos do Homem-Aranha
Jogos eletrônicos baseados em filmes da Marvel Comics
Jogos eletrônicos sobre super-heróis
Jogos eletrônicos da Sony Pictures
Jogos eletrônicos ambientados em Nova Iorque